Асеуче ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Вегас-дель-Алагон. Занимает площадь 91,06 км². Население — 842 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Página web del Excmo. Ayuntamiento de Acehúche 
 Foro no oficial de Acehúche donde podrás encontrar fotografías, vídeos e información sobre el pueblo

Муниципалитеты Касереса